Jesus, segundo algumas tradições

Ou ainda:
 O Filho de Deus (álbum), de Kléber Lucas
 O Filho de Deus (filme), com Diogo Morgado

Desambiguação